Hans Jürgens ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim Jürgens (* 1972), deutscher Fachdidaktiker
 Hans Peter Jürgens (1924–2018), deutscher Kapitän, Marinemaler und Autor
 Hans Wilhelm Jürgens (* 1932), deutscher Anthropologe